«General Alvear» puede referirse a:

Personaje 
 Carlos María de Alvear, militar y político argentino.

Divisiones administrativas en Argentina 
Provincia de Buenos Aires
 General Alvear (provincia de Buenos Aires), localidad.
 Partido de General Alvear, partido.
Provincia de Corrientes
 Departamento General Alvear (Corrientes), departamento.
Provincia de Entre Ríos
 General Alvear (Entre Ríos), localidad.
Provincia de Mendoza
 General Alvear (Mendoza), localidad.
 departamento General Alvear (Mendoza), departamento.
Provincia de Misiones
 General Alvear (Misiones), localidad.

Construcciones 
 Estación General Alvear, estación de ferrocarril de la ciudad de General Alvear, Provincia de Buenos Aires.

Naviera 
 General Alvear (1859), goleta argentina.